Afyonkarahisar (provincie), een provincie van Turkije
Afyonkarahisar (district), een district in deze provincie
Afyonkarahisar (stad), de hoofdstad van dit district en deze provincie